Храм Спаса Всемилостивого — название христианских храмов, освящённых в честь праздника Всемилостивого Спаса.

Обиходные названия: Спасская церковь, Спасский храм.

Престольный праздник — Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня (Всемилостивый Спас), отмечаемый .

Россия 

 Церковь Спаса Всемилостивого — в Белозерске Вологодской области.
 Церковь Спаса Всемилостивого — в селе Улома Череповецкого района Вологодской области.
 Всеградский Обыденный собор во имя Спаса Всемилостивого — в Вологде.
 Храм Всемилостивого Спаса — в Екатеринбурге.
 Церковь Всемилостивого Спаса из села Фоминское — в Костроме.
 Церковь Спаса в Рядах — в Костроме.
 Храма Всемилостивого Спаса — в Москве.
 Церковь Спаса Всемилостивого в Кускове — в Москве.
 Часовня Всемилостивого Спаса у Москворецкого моста — в Москве.
 Храм Спаса Всемилостивого на Полтавке — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Спаса Всемилостивого — в Туринске.
 Храм Всемилостивого Спаса в Митино — в Москве.
 Спасский собор — в Пензе.
 Церковь Спаса Всемилостивого — в Ярославле (старообрядческая).
 Церковь Спаса Всемилостивого — в селе Васильевское Ярославского района Ярославской области.
 Церковь Спаса Всемилостивого на Торгу — в Ростове.
 Церковь Спаса Всемилостивого — в селе Спасс Рыбинского района Ярославской области.

Казахстан 
 Церковь Спаса Всемилостивого — в селе Семиярка.

Украина 
 Храм Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы — в городе Днепр (Екатеринослав).

См. также 
 Храм Спаса Нерукотворного Образа
 Храм Спаса Преображения